Walter Blume puede referirse a:

 Walter Blume (nacido en los años 1880), músico y maestro de capilla alemán, activo entre los años 1910 y los años 1930;
 Walter Blume (1896 - 1964), piloto e ingeniero aeronáutico alemán;
 Walter Blume (1906 – 1974), oficial SS alemán, activo durante la Segunda Guerra Mundial.